El nombre de Gonzalo Fernández de Córdoba puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Gonzalo Fernández de Córdoba (1453-1515). Apodado el Gran Capitán. Noble, político y militar castellano que llegó a ostentar los títulos de duque de Santángelo, Terranova, Andría, Montalto y Sessa.
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba (1520-1578). Noble español. Fue duque de Sessa, Terranova, Andria, Santángelo y conde de Cabra.
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Cardona (1585-1635). Noble, militar y político español. Fue príncipe de Maratea y gobernador de Milán.
 Gonzalo Fernández de Córdoba Larios (1934-2013). Noble y regatista español. Fue duque de Arión y de Cánovas del Castillo y marqués de Mancera, Malpica, Povar, Alboloduy y Valero.
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Montes (1849-1857). Noble español. Fue marqués de los Bacares.
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Ziburu (1907-1983). Noble y militar español. Fue Jefe del Estado Mayor Central del Ejército (1971-1973) y vizconde de Hormaza.

 Gonzalo Fernández de Córdoba y Ruiz de Biedma (f. 1384), III Señor de Cañete, I Señor de Aguilar y Priego
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Argote
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Venegas (f.a. 1421)
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Rojas (f.d. 1393)
 Gonzalo Fernández de Córdoba, señor de la Torrecilla
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Osma 
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Pimentel (1631-1663)
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Álvarez de las Asturias-Bohorques (1834-1892), X Conde de Gondomar
 Gonzalo Fernández de Córdoba y Mariátegui

Fernández de Córdoba